AYL steht für:
 Australian Young Labor, Jugendorganisation der Australian Labor Party
 Anthony Lagoon Airport (IATA-Code), Flugplatz von Anthony Lagoon, Barkly Tableland, Northern Territory, Australien

Ayl steht für:
 Ayl, Ort der Gemeinde Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

ayl steht für:
 Libysch-Arabisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung